Davidson County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Davidson County, North Carolina 
 Davidson County, Tennessee